Мерлен ():
 Мерлен, Антуан (Мерлен из Тионвиля; 1762—1833) — французский юрист и революционер, депутат Законодательного собрания и Конвента.
 Мерлен, Жан-Батист Габриэль (1768—1842) — французский генерал, младший брат Мерлена из Тионвиля.
 Мерлен, Жан-Жозеф (1735—1803) — валлонский учёный-механик.
 Мерлен, Жан-Клод (1954) — французский астроном.
 Мерлен, Кристоф Антуан (1771—1839) — французский генерал, младший брат Мерлена из Тионвиля.
 Мерлен, Пьер (1952—2005) — французский музыкант, автор инструментальных композиций.
 Мерлен, Серж (1933—2019) — французский актёр.
 Мерлен, Филипп-Антуан (Мерлен из Дуэ; 1754—1838) — французский юрист и революционер, политический деятель.
 Мерлен, Эжен (1778—1854) — французский генерал, сын Мерлена из Дуэ.

Часть фамилии
 Мерлен-Кажман, Элен (род. 1954) — французский историк и социолог литературы.

См. также 
 Leroy Merlin